Corinth Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Corinth Township (Iowa)
 Corinth Township (Kansas)